BNP Paribas Open 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Indian Wells Tennis Garden i Indian Wells, Californien, USA i perioden 5. - 18. marts 2018. Det var den 45. udgave af Indian Wells Masters.

Rækkerne i herresingle og herredouble var kategoriseret som ATP World Tour Masters 1000 på ATP World Tour 2018, og turneringen var sæsonen første Masters 1000-turnering. Kvindernes del af turneringen, damesingle og damedouble, var en del af WTA Tour 2018, hvor det var sæsonens første turnering i kategorien WTA Premier Mandatory.

Herresingletitlen blev vundet af Juan Martín del Potro, som dermed vandt en turnering på ATP World Tour for 22. gang i sin karriere, men det var første gang, at argentineren kunne rejse hjem som vinder af en Masters 1000-titel, selvom han tidligere havde været i tre finaler i den turneringskategori, og han blev samtidig den første argentinske vinder af herresingletitlen ved BNP Paribas Open. I finalen besejrede han den forsvarende mester, Roger Federer, med 6-4, 6-7(8), 7-6(2) i en kamp, hvor han undervejs bl.a. afværgede tre schweiziske matchbolde. Finalenederlaget var Federers første tabte kamp i 2018, efter at han havde indledt sæsonen med at vinde 17 kampe i træk, hvilket var hans bedste sæsonstart i karrieren.

Damesinglefinalen var et opgør mellem to 20-årige kvinder. Naomi Osaka sikrede sig sin første turneringssejr på WTA Tour ved at vinde med 6-3, 6-2 over Darja Kasatkina i sin anden WTA-finale i karrieren. Osaka blev den tredje useedede vinder af damesingletitlen ved BNP Paribas Open og den første siden Kim Clijsters i 2005, og han var den første siden Daniela Hantuchová i 2002, der vandt turneringen som den første i sin karriere. Men en alder på 20 år og 153 dage blev hun den yngste damesinglefinalist siden Caroline Wozniacki i 2010 (19 år 253 dage) og den yngste vinder siden Ana Ivanovic i 2008 (20 år 138 dage). Darja Kasatkina, der på vejen til finalen bl.a. havde slået de tidligere grand slam-vindere Sloane Stephens, Caroline Wozniacki og Venus Williams, var i sin femte finale på WTA Tour men måtte for fjerde gang forlade slutkampen i taberens rolle. 

I den rent amerikanske herredoublefinale sejrede John Isner og Jack Sock med 7-6(4), 7-2(6) over Bob Bryan og Mike Bryan og blev dermed det første amerikanske par til at vinde titlen, siden Bryan-brødrene vandt to år i træk i 2013 og 2014. Isner of Sock sikrede sig dermed deres anden turneringssejr som par på ATP World Tour (den første var i Shanghai Masters 2016), og de blev det kun tredje par i turneringens historie, der vandt titlen uden sættab undervejs. For Jack Sock var sejren karrierens 10. doubletitel på ATP World Tour (den tredje på Masters 1000-niveau), og det var hans anden turneringssejr i 2018, eftersom han tidligere på året havde vundet Delray Beach Open 2018 sammen med Jackson Withrow. Det var anden gang, at han vandt BNP Paribas Open, da han tidligere havde sejret i 2015 med Vasek Pospisil som makker. For John Isner var det ligeledes tredje gang, han vandt en ATP World Tour Masters 1000-turnering i double, og det var hans femte doubletitel i alt på ATP World Tour.

I damedoublerækken triumferede Hsieh Su-Wei og Barbora Strýcová efter finalesejr over de olympiske mestre, topseedede Jekaterina Makarova og Jelena Vesnina på 6-4, 6-4, selvom vinderparret spillede sammen for første gang nogensinde. Sejren var Hsiehs 20. doubletitel på WTA Tour, mens det var Strýcovás 21. WTA-titel i double.

Præmier 

Den samlede præmiesum for BNP Paribas Open 2018 androg US$ 15.945.070, hvilket var en stigning på 14 % i forhold til det foregående år.

Derudover var der udlovet bonuspræmie på $ 1.000.000 for både at vinde single- og doubleturneringen for at opmuntre topspillerne i single til også at deltage i doubleturneringen. Bonussen kom dog ikke til udbetaling, eftersom ingen formåede at vinde to rækker.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 79 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering. Fem spillere havde modtaget et wildcard, mens 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen, og da tre af de direkte kvalificerede spillere efterfølgende meldte afbud, blev der endvidere plads til tre lucky losere.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 76 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, hvoraf de 30 havde kvalificeret sig i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste to par havde modtaget et wildcard.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, hvoraf 29 havde kvalificeret sig i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de øvrige tre par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 BNP Paribas Open

Noter 

Indian Wells Masters
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018